

Geografia

Austria 
 Arbing – comune nel distretto di Perg (Alta Austria)

Germania 
 Arbing – ex comune ora frazione di Reischach, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)